Wasił Spasow (piłkarz)
 Wasił Spasow (szachista)

Zobacz też